Чемпионат АСЕАН 2018 — 12-й розыгрыш чемпионата АСЕАН по футболу и 6-й под названием AFF Suzuki Cup. Финальный турнир прошел с 8 ноября по 15 декабря 2018 года. Действующим чемпионом был Таиланд. 

Победитель этого турнира должен был сыграть в Кубке чемпионов АФФ-ЕАФФ 2019 года, где должны были встретиться со сборной Южной Кореи, выигравшей Чемпионат Восточной Азии 2017 года.

Формат 
Формат розыгрыша 2018 года был изменён в связи с низкой посещаемостью матчей, в которых не участвует сборная команда хозяев поля. Девять команд с самым высоким рейтингом будут автоматически квалифицированы в финальный турнир, а команды с 10-м и 11-м рангом будут играть в двухматчевой квалификации. В финальном турнире 10 команд будут разделены на две группы по пять сборных в каждой и сыграют по круговой системе друг с другом домашний и выездной матчи. Формат игр плей-офф остался неизменным.

Квалификация 
Из 12 стран — участниц Федерации футбола АСЕАН (АФФ) к розыгрышу были допущены 11. Федерация футбола Австралии не подала заявку на участие в турнире. 9 сильнейших по рейтингу AFF сборных были допущены в финальный турнир напрямую, а две слабейшие команды региона (сборные Брунея и Восточного Тимора) играли между собой два квалификационных матча, победитель которых также квалифицировался в финальную часть чемпионата.

 По сумме двух матчей со счётом 3:2 победила сборная Восточного Тимора.

Финальный турнир

Участники 
  — победитель квалификации
 
 
 
 
 
 
 
  — победитель чемпионата 2016 года

Групповой этап

Группа А

Группа В

Стадия плей-офф

Сетка

Полуфиналы 
Первая игра

Вторая игра

Счёт двух матчей 2:2. По правилу выездного гола общую победу одержала Малайзия.

По сумме двух матчей победил Вьетнам со счётом 4:2.

Финал 
Первая игра

Вторая игра

По сумме двух матчей со счётом 3:2 выиграл Вьетнам.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата АСЕАН
 Официальный сайт АФФ

Футбол в Азии в 2018 году
Чемпионат АСЕАН по футболу
Ноябрь 2018 года
Декабрь 2018 года